Албени има више значења:

 Албени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Албени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Албени (Горж), општина у округу Горж у Румунији